Ланим има више значења:

 Ланим (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ланим (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ланим (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику